Vak (zdrobněle váček) může označovat:

 vak (nádoba) – obvykle nádoba či obal s nepevnými stěnami – může se jednat i o pytel

biologie
 exozom (váček) – váček uvolněný z buňky do okolního prostředí
 kulovitý váček, lat.  – váček v labyrintu vnitřního ucha obratlovců
 marsupium, kožní břišní vak – kožní záhyb na břiše vačnatců
 semenný váček – pohlavní žláza
 útrobní vak – váček obsahující orgány u měkkýšů
 vejčitý váček, lat.  – váček v labyrintu vnitřního ucha obratlovců
 vezikul, transportní váček – buněčná organela sloužící k transportu látek
 vzdušné vaky, lat.  – tenkostěnné útvary napojené na plíce
 vak klíčkový, lat. 
 vak krční, lat. 
 vaky přední hrudní, lat. 
 vaky zadní hrudní, lat. 
 vaky břišní, lat. 
 zubní váček – zánětlivé ložisko u kořene zubu
 žloutkový váček – zárodečný váček

Zkratky 
 VaK – společnost Vodovody a kanalizace

Externí odkazy